Хунайн ()

 Хунайн ибн Исхак (809—873) — врач и переводчик с греческого и сирийского языков, крупнейший деятель переводческого движения IX века.
 Хунайн — долина, в которой произошла битва между мусульманами и многобожниками в 630 году.